Юргенсон () — фамилия немецкого или скандинавского происхождения.

Известные носители:

 Юргенсон, Айли (1931—2017) — эстонская школьница, которая взорвала временный деревянный памятник советским солдатам в Таллине.
 Юргенсон, Борис Петрович (1868—1935) — владелец одной из крупных русских музыкальных издательских фирм; отец П. Б. Юргенсона.
 Юргенсон, Дитрих Генрих (1804—1841) — российский филолог, лингвист и литературовед, лектор эстонского языка в ИДУ.
 Юргенсон, Иосиф Иванович (1828—1910) — издатель, владелец нотного и музыкального магазина в Санкт-Петербурге.
 Юргенсон, Любовь Генриховна (род. 1957) — русско-французская писательница, переводчик.
 Юргенсон, Маркус (род. 1987) — эстонский футболист.
 Юргенсон, Надежда Александровна (в замужестве Головина, 1855—1943) — русская революционерка-народница.
 
 Юргенсон, Фридрих (1903—1987) — шведский режиссёр документального кино немецкого происхождения, а также исследователь феномена электронного голоса (ФЭГ).

См. также

Примечания